Дієґо Порталес Паласуелос, Дієґо Хосе Педро Віктор Порталес Паласуелос (, 16 червня 1793, Сантьяго, Чилі — 6 червня 1837, Вальпараїсо, Чилі) — чилійський політик, міністр внутрішніх справ. 
 Порталес (Нью-Мексико), Порталес () — місто на південному заході США, адміністративний центр округу Рузвельт штату Нью-Мексико.